Rathe ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Rathe (* 1991), US-amerikanischer Straßenradrennfahrer
 Kurt Rathe (1886–1952), österreichischer Kunsthistoriker